

Noms propres

Musique
 Ian Pearce, né le  à Hobart (Tasmanie) est un musicien de jazz : pianiste, trompettiste, tromboniste et compositeur-arrangeur.
 The Ian Pearce Big Band est un groupe musique jazz fondé par Ian Pearce au décès de Tom Pickering.
 Pearce-Pickering Barrelhouse Jazz Band est un groupe musique jazz fondé par Ian Pearce et Tom Pickering.
 Pearce-Pickering Ragtime Five est un groupe musique jazz fondé par Ian Pearce et Tom Pickering.
 Ian Pearce est un guitariste qui a fait partie du groupe The Rubettes en 1999 et de Fusion (groupe de jazz) autour de 1980 (album Till I Hear From You  ∫ LP 33 Telephone Records – TEL 101).
 Ian Pearce est un chanteur compositeur du groupe The Method qui a notamment publié l'album Chances chez Heath Levy Music (Heath Levy Music – MET-AL 1).

Sport
, né le  à Bury St Edmunds, est un footballeur anglais qui jouait comme défenseur de 1990 à 2012, notamment en Premier League avec le club des Blackburn Rovers où il gagna le titre en 1995.

Vie des entreprises
 Ian Pearce, élu président du conseil d'administration de l'Association minière du Canada en 2012 et Chief Executive de la société Xstrata Nickel située à Toronto (Ontario - Canada).
 Peter Ian Blair Pearce, administrateur et directeur non-exécutif de l'entreprise Sipa Resources Limited de West Perth (Australie).

Cinéma
 Ian Pearce est un acteur de série TV qui a joué des petits rôles dans State Coroner, Halifax f.p…

Pseudonymes et BD
 Pearce, alias Yann Lepennetier et Didier Conrad, est le pseudonyme commun utilisé par le scénariste Yann et le dessinateur Didier Conrad pour réaliser Kid Lucky paru chez Lucky Productions. Ils ont également créé Cotton Kid chez l'éditeur Vents d'Ouest.